Huxley kan verwijzen naar de volgende plaatsen
Huxley (Iowa), Verenigde Staten
Huxley (Texas), Verenigde Staten
Huxley (Cheshire), Groot-Brittannië
personen:
Thomas Huxley, Britse bioloog en aanhanger van Charles Darwin. 
Leonard Huxley, zoon van Thomas Huxley, schrijver.
Aldous Huxley, kleinzoon van Thomas, zoon van Leonard Huxley, Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter.
Andrew Huxley, kleinzoon van Thomas, zoon van Leonard Huxley, fysioloog
Julian Huxley, kleinzoon van Thomas, zoon van Leonard Huxley, UNESCO-directeur
Hugh Huxley, Brits bioloog
Rick Huxley, Brits basgitarist (The Dave Clark Five)